Jason Demers (né le  à Dorval dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur
Choix de  au repêchage de 2008 par les Sharks de San José. Il impressionna suffisamment au camp d'entraînement à l'été 2008 pour mériter un poste avec le club école des Sharks dans la Ligue américaine de hockey. Donc après quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il devint professionnel en 2008-2009 en s'alignant pour les Sharks de Worcester.

En 2009-2010, il participe à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||25 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- b
|2005-2006 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||21 ||1 ||3 ||4 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2005-2006 || Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||33 ||2 ||13 ||15 ||58 ||5 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2006-2007 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||69 ||5 ||19 ||24 ||98 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2007-2008 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||67 ||9 ||55 ||64 ||91 ||6 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|2008-2009 ||Sharks de Worcester ||LAH ||78 ||2 ||31 ||33 ||54 ||12 ||0 ||4 ||4 ||6
|-
|2009-2010 ||Sharks de Worcester ||LAH ||25 ||4 ||13 ||17 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sharks de San José ||LNH ||51 ||4 ||17 ||21 ||21 ||15 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
| 2010-2011 ||Sharks de San José || LNH || 75 || 2 || 22 || 24 || 28 || 13 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 2011-2012 ||Sharks de San José || LNH || 57 || 4 || 9 || 13 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 ||Kärpät Oulu || SM-liiga || 30 || 5 || 16 || 21 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 22 || 1 || 2 || 3 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José || LNH || 75 || 5 || 29 || 34 || 30 || 7 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 2014-2015 || Sharks de San José || LNH || 20 || 0 || 3 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Stars de Dallas || LNH || 61 || 5 || 17 || 22 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Stars de Dallas || LNH || 62 || 7 || 16 || 23 || 72 || 13 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 81 || 9 || 19 || 28 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 69 ||6 ||14 || 20 || 37 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 35 || 2 || 6 || 8 || 12 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 50 || 0 || 11 || 11 || 25 || 9 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 41 || 0 || 4 || 4 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || || || || || ||

| 699 || 45 || 169 || 214 || 407 || 61 || 3 || 13 || 16 || 48

Au niveau international 
Il représente le Canada au niveau international.

|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde || 10 || 0 || 0 || 0 || 4 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || align=left| Sixième place

Notes et références 

Naissance en juin 1988
Naissance à Dorval
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Kärpät Oulu
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022